Norris steht für:

 Norris (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Norris (Automarke), britische Automarke
 Norris Locomotive Works, US-amerikanisches Unternehmen
 Norris-Geysir-Becken, Geysir-Becken im Yellowstone-Nationalpark
 Norris-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Norris-Riff, Riff vor der Bouvet-Insel, Südatlantik

Norris ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Norris (Georgia), Ort im Warren County, Georgia
 Norris (Illinois), Dorf (village) im Fulton County, Illinois
 Norris (Mississippi), gemeindefreies Gebiet im Scott County, Mississippi
 Norris (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Henry County, Missouri
 Norris (Montana), Ort im Madison County, Montana
 Norris (Oklahoma), Ort im Latimer County, Oklahoma
 Norris (South Carolina), Stadt (town) im Pickens County, South Carolina
 Norris (South Dakota), gemeindefreies Gebiet im Mellette County, South Dakota
 Norris (Tennessee), Stadt (city) im Anderson County, Tennessee
 Norris City, Dorf (village) im White County, Illinois
 Norris Junction, Weiler im Jefferson County, Alabama
 Norris Park, Weiler im Anderson County, Tennessee

Siehe auch:

 Noris
 Norriss